US Open 1993 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1993 (tennis, mannen)
 US Open 1993 (tennis, vrouwen)
 US Open 1993 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1993 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1993 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1993 (golf) - een golftoernooi